George Barany ist der Name folgender Personen:

*George Barany (Chemiker) (* 1955), US-amerikanischer Chemiker
George Barany (Historiker) (1922–2001), US-amerikanischer Historiker